Le Strat ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Le Strat (1898–1970), französischer Politiker (SFIO)
 Ange Le Strat (1918–1999), französischer Radrennfahrer